Storhertuginde Joséphine-Charlotte af Luxembourg (11. oktober 1927 – 10. januar 2005) var storhertuginde af Luxembourg fra 1964 til 2000. Hun er født som prinsesse af Belgien og  var den eneste datter af Leopold 3. af Belgien og dennes første hustru Astrid af Sverige.

Biografi 

Joséphine-Charlotte  blev født den 11. oktober 1927 på Kongeslottet i Bruxelles i Belgien som ældste barn af Leopold 3. af Belgien og dennes første hustru Astrid af Sverige.

Under 2. Verdenskrig kom hun og hendes familie i tysk fangenskab og var derefter i eksil i Schweiz.

Hun blev gift den 9. april 1953 i Luxembourg med arvestorhertug Jean af Luxembourg. Parret fik fem børn.

Ved ægteskabet blev hun Arvestorhertuginde af Luxembourg, og da hendes mands mor, Charlotte af Luxembourg, abdicerede til fordel for sin søn den 12. november 1964, blev hun Storhertuginde af Luxembourg. 

Joséphine-Charlottes mand abdicerede selv den 7. oktober 2000, hvorefter deres ældste søn, Henri af Luxembourg, overtog tronen. Hun beholdt sin titel. 

Joséphine-Charlotte var længe plaget af lungekræft. Hun døde på Schloss Fischbach i Fischbach i Luxembourg den 10. januar 2005.

Børn

Anetavle

Litteratur

Eksterne henvisninger 

Storhertuginder af Luxembourg
Huset Sachsen-Coburg-Gotha
Personer fra Bruxelles
Prinsesser af Belgien